Рихардс Куксикс (род. , Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Выпускник американского университета Аризона Стэйт. После окончания университета переехал в Испанию и подписал свой первый профессиональный контракт с испанской «Валенсией». В октябре 2012 года стал игроком «Лагун Аро».

В середине сезона 2012/2013 Куксикс перешёл в украинский «Будивельник», с которым выиграл чемпионат Украины.

В 2014 году вернулся в Латвию и стал игроком ВЭФ. В ноябре 2014 года, восстановившись после травмы, подписал контракт с «Екабпилс».

В январе 2015 года перешёл в российский «Автодор», но не закрепившись в составе, в феврале стал игроком «Нижнего Новгорода».

В августе 2015 года подписал контракт с «Питешти». В ноябре, Куксикс покинул румынский клуб и перешёл в «Варезе».

Сборная Латвии 
На чемпионате Европы-2011 стал лучшим снайпером сборной Латвии, набирая 16 очков в среднем за матч. Так же, принял участие в финальной стадии чемпионата Европы-2013, набрав 8.5 очка в среднем за игру. 8 августа 2010 года в матче против Израиля Куксикс реализовал семь трёхочковых, что стало лучшим достижением для сборной Латвии в официальных играх.

Достижения 
  Финалист Еврокубка: 2011/2012
  Чемпион Украины: 2012/2013
  Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2013/2014

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 FIBA Europe Profile
 ESPN Profile
 Usbasket.com Profile
 Scout Profile
 Basket.lv Profile

Баскетболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по баскетболу
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Екабпилс»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Питешти»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Эрмин Нант»
Игроки БК «Нявежис»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «АЛМ Эврё»
Игроки БК «Лариса»
Игроки БК «Бенедикт XIV Ченто»
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК «Литкабелис»